Teinolophos trusleri — вид вымерших млекопитающих из семейства утконосовых, единственный вид в роде Teinolophos. Он известен по четырем образцам, каждый из которых представляет собой часть нижней челюсти, найденных в формации Wonthaggi в штате Виктории (Австралия). Представители данного вида жили во времена аптского века позднемеловой эпохи ( назад).

Описание

Челюсть 
Teinolophos trusleri отличается от существующих однопроходных конструкцией нижней челюсти. Отличия включают мыщелок, находящийся значительно выше зубного ряда (а не на примерно той же высоте); и восходящую ветвь, также расположенную выше. Моляры обладали двойным корнем, в отличие от многокорневых моляр последующих однопроходных.

У Teinolophos trusleri не было клюва, в отличие от современных однопроходных.

Уши 
В отличие от современных однопроходных, у которых есть подвешенные кости ушей как у плацентарных и сумчатых, у Teinolophos trusleri они были соединены с челюстью через меккелев хрящ. Это подтверждает идею о том, что современное состояние уха развивалось независимо у однопроходных и зверей.

Примечания 

†
†
Вымершие первозвери
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии из меловых отложений Австралии
Фоссилии, описанные в 1999 году